Die letzte Etappe bezeichnet:
 Die letzte Etappe (1934), Spielfilm von Jacques Feyder
 Die letzte Etappe (1948), Spielfilm von Wanda Jakubowska
 Die letzte Etappe (1954), Spielfilm von Robert Siodmak